Dahlman ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gustaf Dahlman (1848–1920), schwedischer Henker
 Annika Dahlman (* 1964), schwedische Skilangläuferin
 Cecilia Dahlman (* 1968), schwedische Tennisspielerin
 Jenni Dahlman (* 1981), finnisches Model, Ex-Ehefrau von Kimi Räikkönen
 Nanne Dahlman (* 1970), finnische Tennisspielerin
 Toni Dahlman (* 1979), finnischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Dahlmann
 Dalman
 Dalmann